Banga – municipalità della provincia di Aklan nelle Filippine
 Banga – municipio dell'Angola appartenente alla provincia di Cuanza Nord
 Banga – municipalità della provincia di South Cotabato nelle Filippine
 Banga – città del Punjab in India
 Banga – album di Patti Smith del 2012